Die Divizia A 1963/64 war die 26. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 25. August 1963 und endete am 7. Juli 1964. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum dritten Mal in Folge Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Ab dieser Saison stiegen nur noch die beiden letztplatzierten Mannschaften in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1964/65
 Petrolul Ploiești – Teilnehmer am Messepokal 1964/65
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Steaua Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1964/65 teil

Absteiger in die Divizia B 
Știința Timișoara, Siderurgistul Galați

Aufsteiger in die Divizia A 
Minerul Baia Mare, Știința Craiova

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1963/64 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1963/64 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1963/64
Liga-1-Saison